Cymatosyrinx allynainus är en snäckart som beskrevs av Leo George Hertlein och Strong 1951. Cymatosyrinx allynainus ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
allynainus